Tipologia (arquitetura) - o estudo dos elementos similares que constituem uma dada composição arquitetônica.
 Tipologia linguística - o estudo das características estruturais e funcionais das diversas línguas.
 Tipos textuais - formas como um texto se apresenta.
 Tipografia - o estudo que define os desenhos das letras de um abecedário.
 Tipologia (teologia) - o estudo das relações entre o Velho e o Novo Testamento.
 

Desambiguação